Underwood může znamenat:

příjmení
 Carrie Underwoodová (* 1983) – americká zpěvačka
 Ian Underwood (* 1939) – americký hudebník a hudební skladatel
 John Thomas Underwood (1857–1937) – americký průmyslník, výrobce psacích strojů
 Ruth Underwood (* 1946) – americká perkusionistka
 Sara Jean Underwood (* 1984) – americká herečka a modelka

fiktivní postavy
 Frank Underwood (1959–2017) – fiktivní postava ze seriálu House of Cards
 Grover Underwood – fiktivní postava americké série Percy Jackson od Ricka Riordana

jiný význam
 Underwood Typewriter Company, výrobce psacích strojů
 Underwood & Underwood, výrobce a distributor stereoskopických obrazů, průkopníkem v oblasti fotografické zpravodajské agentury
 Atop an Underwood: Early Stories and Other Writings, antologie amerického spisovatele Jacka Kerouaca

Externí odkazy